

Sigle 
 Wacken Open Air – festival di musica heavy metal

Codici 
 WOA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wonenara (Papua Nuova Guinea)
 woa – codice ISO 639-3 della lingua tyaraity

Musica 
 Woa – singolo dei Migos del 2016